Bonsall (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Bonsall (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire